I risultati completi del motomondiale 1984 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500 

Classifica piloti

Classe 250 

Classifica piloti

Classe 125

Classifica piloti

Classe 80

Classifica piloti

Classe sidecar 

Classifica equipaggi

Collegamenti esterni

 1984